

Patronymes
Céline Dodin (1979-), coureuse d'ultra-trail française.
Charles-Nicolas Dodin (1734-1803), artiste peintre français.
Lucien Dodin (1900-1989), inventeur français.
Océane Dodin (1996-), joueuse de tennis française.
Thierry Dodin (1960-), tibétologue français.

Autres
Dodin Campenon-Bernard, entreprise française.

Homonymie de patronyme